Президентские выборы были проведены в Южной Корее 15 марта 1960 года. Вскоре после переизбрания на третий президентский срок в 1956 году, Ли Сын Ман организовал принятие поправки к Конституции страны, которая снимала ограничение на пребывание на посту президента тремя сроками. После принятия этой поправки Ли Сын Ман выдвинул свою кандидатуру на пост президента на четвёртый срок.

К моменту президентских выборов 1960 года основной противник Ли Сын Мана, представитель Демократической партии Чо Пен Ок умер и Ли Сын Ман в качестве единственного кандидата был избран президентом. Явка на выборах составила 97,0 %. Выборы характеризовались нарушениями и подтасовками в пользу Ли Сын Мана, что в конечном счёте вылилось в Апрельскую революцию, которая привела к отставке и изгнанию Ли Сын Мана и крушению Первой республики. Результаты выборов после революции были аннулированы, и в августе того же года были проведены новые президентские выборы.

Результаты выборов президента

Выборы вице-президента 
Поскольку президент избирался на безальтернативной основе, оппозиция режиму Ли Сын Мана делала ставку на выборы вице-президента, кандидатом от оппозиционной Демократической партии был действующий вице-президент Чан Мён. Но, по официальным результатам выборов, вице-президентом был избран официальный кандидат от Либеральной партии, Ли Ги Бун, набравший почти 80 % голосов против 17,5 % у Чан Мёна. В связи с этим Чан Мён заявил, что результаты выборов полностью сфабрикованы министерством внутренних дел. В тот же день в Масане начались манифестации против фабрикации результатов выборов. В начале апреля, когда было обнаружено изуродованное тело шестнадцатилетнего мальчика — участника протестов, это вызвало взрыв возмущения и в конечном счёте переросло в Апрельскую революцию.

Результаты выборов вице-президента

Примечания 

Выборы 1960 года
1960 год в Республике Корея
Президентские выборы в Республике Корея
Безальтернативные выборы глав государств
Март 1960 года